Black Metal (с англ. «Черный металл») — второй студийный альбом английской группы Venom, выпущенный в  году лейблом Neat Records. Помимо обычного LP издания, были отпечатаны лимитированные издания на цветном виниле (белый, серый, фиолетовый, зелёный, красный, коричневый, «кружевной»).

Об альбоме 
Считается, что этот альбом оказал значительно влияние на формирование и развитие трэш- и дэт-сцен, возникших в 80-е и ранние 90-е. Более того, альбом дал имя новому жанру, пионерами которого были Venom. Хотя альбом внёс огромный вклад в формирование блэк-метала, сегодня жанр альбома часто определяют как трэш-метал.

Оригинальную обложку нарисовал Конрад Лант, басист и вокалист группы. Грайндкор группа Exit-13 впоследствии создала пародию на обложку Venom для своего альбома …Just A Few More Hits.

По состоянию на май 1983 года, общая численность проданных копий альбома Black Metal в Европе достигла более 25 000.

Диск оказался на 68-м месте в списке лучших британских альбомов всех времён, который был составлен по результатам голосования читателей журнала Kerrang!. Также он был включён в список 1001 Albums You Must Hear Before You Die.

Песня «Black Metal» была включена в саундтрек Tony Hawk's American Wasteland.

Запись альбома 
По словам Кроноса, данный альбом был записан в довольно рекордные сроки - всего 6 дней.

Изначально, группа планировала поместить в альбом такие песни как, Senile Decay, At War With Satan, Teacher’s Pet, Heaven On Fire, Hell & Back, Hound Of Hell и Raise The Dead, однако, в конечном варианте, из этого списка, в альбом вошли Teacher’s Pet, Heaven On Fire, Hell & Back, Raise The Dead и At War With Satan в виде превью. Песня Hound Of Hell была издана как бонус-трек на переиздании альбома в 2002 году. Композиция Senile Decay была издана только в 2005 году на американском сборнике Venom - MMV.

Список композиций

Участники записи 
 Кронос — бас-гитара, вокал;
 Мантас — гитара;
 Абаддон — ударные.

Кавер-версии 
Существует более 100 кавер-версий одной только композиции "Black Metal". Среди наиболее известных исполнителей, записавших кавер на данную песню, такие как Voivod (в 1983-м), Mayhem (в 1986-м), Holy Moses (в 1993-м), Hypocrisy (1993), Cradle of Filth (2001), Dimmu Borgir (2007), Sigh (в 2008-м), Destruction (в 2016-м).

 Alchemist записали кавер «Black Metal» для трибьют-альбома.
 Blitzkrieg сделали кавер «Countess Bathory» для своего альбома Unholy Trinity.
 Cradle of Filth исполняли кавер «Black Metal».
 Dark Forest, блэк-метал группа из Бразилии, исполнили кавер «Black Metal» на своём демо Sodomized By Depraved Goat 2003 года.
 Dimmu Borgir включили кавер «Black Metal» в качестве бонус-трека в японскую версию своего альбома In Sorte Diaboli.
 Hypocrisy сделали кавер «Black Metal» для альбома Osculum Obscenum.
 Mayhem, чей гитарист и лидер Евронимус называл Venom важной блэк-метал группой, записали кавер «Black Metal» для своего демо Pure Fucking Armageddon и исполняли его на концертах в ранние годы.
 Messiah Marcolin сделали кавер «Countess Bathory».
 Obituary записали кавер «Buried Alive» для своего сборника величайших хитов, названного Anthology.
 Unleashed исполнили кавер «Countess Bathory» на альбоме Shadows in the Deep 1992 года.
 Isegrim записали целый кавер-альбом «A Tribute to Venom».
 Necrodeath сделали кавер «Countess Bathory» для своего альбома Draculea, выпущенного в 2007 году.
 Vital Remains сделали кавер «Countess Bathory» для своего альбома Into Cold Darkness.
 Vader записали кавер «Black Metal» для альбома Necropolis.
 Sigh выпустили в 2008 году EP «A Tribute to Venom» названия песен на котором совпадают с некоторыми треками с Black Metal, хотя в качестве обложки использована обложка альбома Venom Welcome to Hell.
 Destruction в 2016 году совместно с вокалистом Krisiun Алексом Камарго записали кавер-версию песни "Black Metal" для альбома "Under Attack".

Примечания

Ссылки 
 Британское издание альбома на сайте discogs.com
 Альбом на сайте metal-archives.com

Альбомы Venom
Альбомы на английском языке